SimCity 4: Rush Hour () — дополнение к компьютерной игре SimCity 4, выпущенное осенью 2003 года в жанре градостроительный симулятор. Игра разработана студией Maxis и издана компанией Electronic Arts на PC. В России игра издавалась компанией СофтКлаб. Дополнение ориентировано на строительство дорог, развитие транспортной системы и её контроль.

Разработка игры 
Оригинальный SimCity 4 вышел в январе 2003 года. 8 мая 2003 года компания Electronic Arts анонсировала дополнение. 30 июля был выпущен первый трейлер к игре. На создание игры у Maxis ушло около полугода.

Игровой процесс 
Как и в оригинальной SimCity 4, целью игрока является постепенное строительство и развитие города. Транспортная сеть — основной фокус дополнения. В отличие от оригинальной игры, в дополнении появилось больше видов транспорта и дорог. 

Теперь игрок может возводить железную дорогу вместе с вокзалом, монорельс, аэропорт, морские порты, станции метро, а также автобусные остановки, полицейские участки с вертолетами и самолетную пожарную станцию. Расширился ассортимент дорожных покрытий, добавлены авеню, хайвэй, улицы с односторонним движением, новые типы пересечений и развязок. 

Появилась возможность не только отслеживать плотность дорожного трафика, но и анализировать загрузку тех или иных маршрутов — информационный режим, демонстрирующий пути передвижения городского транспорта между различными точками. При выделении любого строения или участка трассы игра наглядно показывает все связанные с ними маршруты, что позволяет понять, куда именно едут жители тех или иных районов.

Добавлена возможность управлять различными транспортными средствами. Управлять транспортом можно либо в свободном режиме, либо выполняя "миссии", которые приносят деньги, открывают бонусные постройки или повышают рейтинг.

Влиять на городскую архитектуру отныне разрешено посредством выбора архитектурных стилей возводимых построек. Добавлены варианты «Чикаго конца XIX века», «Нью-Йорк середины XX века», «Хьюстон конца XX века» и «Современная Европа». 

Появилась возможность давать имена улицам, кварталам и транспортным сетям.

Оценки и мнения 
В целом дополнение получило положительные отзывы. Среди недостатков критики отмечали плохую оптимизацию, баги, неудобное управление транспортом и скромное количество нововведений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 SimCity 4 Rush Hour на сайте EA
 SimCity 4 Rush Hour  на сайте Игромании
 SimCity 4 Rush Hour  на AG.ru

Компьютерные игры 2003 года
Дополнения к компьютерным играм
Градостроительные симуляторы
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные Maxis
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
SimCity